Conv peut faire référence à :
 (A), l'enveloppe convexe d'un ensemble A, en géométrie (mathématiques) ;

conv l'abréviation de :
 convection, en physique ;
 .

CONV peut faire référence à :
 la couche de convolution d'un réseau neuronal convolutif.

Voir aussi 
 OFM CONV., ou o.f.m.conv. (du latin: Ordo Fratrum Minorum Conventualium), l'ordre des frères mineurs conventuels dans le catholicisme franciscain.